Bear Hammock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bear Hammock (Marion County, Florida)
 Bear Hammock (Washington County, Florida)
 Bear Hammock (North Carolina)